Кисловодский район — административно-территориальная единица в составе Северо-Кавказского и Ставропольского краёв РСФСР, существовавшая в 1924—1929 и 1943—1953 годах. Административный центр — город Кисловодск.

История 
Кисловодский район был образован в составе Терского округа Северо-Кавказского края в 1924 году.

В 1929 году Кисловодский район был упразднён.

6 ноября 1943 года Кисловодский район был восстановлен в составе Ставропольского края путём объединения Малокарачаевского района бывшей Карачаевской АО и территории, подчинённой Кисловодскому горсовету.

По данным 1945 года район включал 8 сельсоветов: Кисловодский, Красно-Восточный, Красно-Курганский (поселковый), Кызыл-Покунский, Муштинский, Первомайский, Терезинский и Учкекенский.

20 августа 1953 года Кисловодский район был упразднён.

Примечания 

Упразднённые районы Ставропольского края